Lege  se poate referi la:

Drept 

 Lege, act normativ care cuprinde norme juridice  cu caracter obligatoriu, stabilite și apărate de puterea de stat; 
 Lege nescrisă, lege naturală, cutumă, obiceiul locului, obicei al pământului, uz, uzanță, datină, tradiție, rânduială;
 Lege, legislație, legiuire, pravilă, decret, regulă obligatorie, obligație;
 Lege, regulament, statut, cod, cartă;
 Lege, dreptate, echitate, justiție;
 Lege, judecată, proces, acțiune, cauză;     
 Lege, rezoluție, dispoziție, hotărâre, sentință, decizie, verdict, condamnare;

 Lege marțială 
 Lege organică
 Legea de împrumut și închiriere 
 Legea dreptului de autor 
 Legea naționalizării 
 Legile de la Nürnberg

Religie 
 Lege, religie, credință, confesiune, cult, rit, canon;

Filozofie 
 Lege, categorie filozofică ce exprimă raporturile generale și repetabile existente între anumite fenomene ale realității;

Știință 
În știință, cuvântul lege se referă la o afirmație care descrie relații specifice între fenomene observabile. 

Legile logicii și matematicii descriu natura gândirii raționale. Legile economiei și psihologiei descriu natura comportării și interacțiunii umane. Termenul lege este utilizat și în biologie, chimie, fizică, logică.

Vezi și 
 Legile (Platon) 
 Listă de legi

Legături externe